Виктор Николаевич Щукин () — новосибирский экономист, профессор,  Новосибирского института народного хозяйства.

Биография 
Виктор Щукин родился 14 апреля 1928 года в селе Усть-Дербино (ныне — Красноярского края).

С 1946 по 1951 г. учился в Ленинградском политехническом институте на факультете «Экономика и организация машиностроительной промышленности». В 1952 году поступил в аспирантуру, которую закончил в 1956 году. С 1964 начал работать в Институте экономики СО АН СССР. В 1974 году назначен ректором НИНХа, защитил докторскую диссертацию. Через два года получил звания профессора.

Награды и почетные звания 
 Благодарность Министерства высшего и среднего специального образования.